

Toponyme 
 Mendousse, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Burosse-Mendousse ;
 Burosse-Mendousse, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Odon de Mendousse, évêque de Lescar en 1362.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme